Рома́н Васи́льевич  Шпек (р. 10 ноября 1954 года, Брошнев, Ивано-Франковская область) — украинский государственный деятель и дипломат.

Народный депутат Украины II созыва (1994-1997). Имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла (2002). Член Совета НБУ (2010–2015).

С октября 2019 года председатель наблюдательного совета Альфа-Банка Украина.

Биография 
Родился в с. Брошнев в Рожнятинском районе Ивано-Франковской области
Окончил с отличием Львовский лесотехнический институт (1976, учился с 1971) по специальности инженера-технолога; Международный институт менеджмента (МІМ-Київ) со степенью МДА по международной экономике (диплом с отличием, 1991), стажировался в Делавэрском университете.

 В 1976-1978 — инженер-технолог, начальник подразделения лесокомбината «Осмолода» в Ивано-Франковской области.
 В 1978-1985 — с 1978 - главный инженер, с 1981 года - директор Верховинского лесного комбината в Ивано-Франковской области, Украина.
 В 1985-1989 — директор Ворохтинского лесокомбината Ивано-Франковской области.
 В 1989-1992 — заместитель председателя Государственного комитета Украины по деревообрабатывающей промышленности.
 В апреле — октябре 1992 — Министр Кабинета министров Украины по вопросам разгосударствления собственности и демонополизации производства.
 В 1992—1993 — первый заместитель министра экономики Украины.
 С сентября 1993 по июнь 1995 — Министр экономики Украины.
 Народный депутат Украины II созыва (11 мая 1994 — 12 мая 1998, одномандатник от Ивано-Франковской области).
 В 1995—1996 — Вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам.
 В 1996—2000 — председатель Национального агентства по реконструкции и развитию (с 1998 года — Национальное агентство по вопросам развития и европейской интеграции).
 В 2000—2008 — Посол, глава постоянного представительства Украины при Европейском союзе.
В январе 2008 г. оставил государственную службу, став вице-президентом ЗАО «Альфа-Банк» (Украина). В 2010 году вошел в состав комитета по экономическим реформам Украины.

16 апреля 2010 года назначен членом Совета НБУ. Чтобы не совмещать работу в Совете НБУ с операционной деятельностью в коммерческом банке, с октября 2010 года он стал старшим советником АО «Альфа-Банк».

27 января 2014 года возглавил Совет Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

С октября 2017 года был избран председателем наблюдательного совета ПАО «Укрсоцбанк», позже – АО «Укрсоцбанк».

Осенью 2019-го завершилось слияние Укрсоцбанка и Альфа-Банка, поэтому 15 октября 2019 года Роман Шпек вошел в набсовет Альфа-Банка и возглавил его.

Семья 
Женат, в семье двое детей. По состоянию на 2011 сын Юрий (1983 г. р.) работал в компании Glencore в Лондоне, дочь Наталия (1982 г. р.) — в консалтинговой компании.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (10 ноября 2004 года)
 Командор ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (4 ноября 1998 года, Литва).

Ссылки 

 
 Интервью
 Интервью
Интервью
 https://lb.ua/economics/2021/09/23/494560_roman_shpek_u_komunistiv.html

Родившиеся в Калушском районе
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Представители Украины при ЕС
Банкиры Украины
Советники Президента Украины